Gustave Jottrand, Belgisch advocaat, politicus en Vlaams activist
 Jacques Jottrand, Belgisch advocaat en politicus
 Lucien Jottrand, Belgisch advocaat, politicus, schrijver en Vlaams activist